Johann Seger ist der Name folgender Personen:

* Johann Seger (1582–1637), deutscher Pädagoge
 Johann Christoph Samuel Seger (1739–1792), deutscher Theologe
 Johann Gottlieb Seger (1735–1786), deutscher Rechtswissenschaftler